La bariumbannisterite è un minerale non riconosciuto dall'IMA perché la descrizione non è sufficientemente precisa.

Abito cristallino

Origine e giacitura

Forma in cui si presenta in natura

Note

Collegamenti esterni 

Fillosilicati
Specie mineralogiche non riconosciute dall'IMA